Dezadeash steht für:

 Dezadeash Lake
 Dezadeash River